Andreas Arén (ur. 28 listopada 1985 w Falun) – szwedzki skoczek narciarski, reprezentant klubu Holmens IF. Uczestnik mistrzostw świata (2009 i mistrzostw świata w lotach narciarskich (2008), trzykrotnie brał udział w mistrzostwach świata juniorów (2001–2003), a raz w zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy (2001). Wielokrotny mistrz Szwecji.

W sezonie letnim 2004 doznał poważnego urazu. Między lipcem 2004 a lutym 2006 nie startował w żadnych oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS. Po dwóch operacjach kontuzjowanego kolana powrócił jednak do sportu. W sierpniu 2009, w wyniku problemów finansowych i braku motywacji zakończył swoją karierę sportową.

Indywidualnie trzykrotnie triumfował w mistrzostwach Szwecji – w 2008 na skoczni normalnej, a rok później na obiektach normalnym i dużym.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwedzcy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Falun
Urodzeni w 1985
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019